Smith — очень распространённая английская фамилия Смит.

 Smith — американская рок-группа, наиболее известная по своей версии песни «Baby It’s You».

 — общепринятое обозначение имени систематика живой природы, которое добавляется к научным (латинским) названиям некоторых биологических таксонов и указывает на автора этих наименований; этим обозначением могут обозначаться натуралисты:
 Смит, Эндрю
 Смит, Фредерик
и многие другие биологи